Bonhomme est un terme vieilli ou affectif qui signifie homme bon, vertueux, d’un comportement favorable, agréable à autrui.

Patronyme 

 Adlyne Bonhomme, poétesse haïtienne du début du  ;
 Andrée Bonhomme (1905-1982), compositrice hollandaise ;
 Béatrice Bonhomme-Villani (née en 1956), écrivain, poète, essayiste et directrice de revue française ;
 Gilles Bonhomme (né en 1978), judoka français ;
 Guillaume Bonhomme (1644-1710), premier seigneur de la Seigneurie de Bélair en Nouvelle-France ;
 Henri Bonhomme, architecte belge ;
  ;
 Julien Bonhomme, auteur, anthropologue, maître de conférences et chercheur français ;
 Léon Bonhomme (1870-1924), peintre français ;
 Matthieu Bonhomme, auteur de bande-dessinée né en 1973 ;
 Margaux Bonhomme (née en 1974), réalisatrice et directrice de la photographie française ;
 Paul Bonhomme (né en 1964), pilote d'avions britannique ;
  
 Tessa Bonhomme, joueuse de hockey sur glace canadienne née en 1985

Pseudonyme 

 Guillaume Callet (), révolté de la Grande Jacquerie.

Toponyme 

 Le Bonhomme, une commune française de moyenne montagne ;
  ;
 Rivière Bonhomme, un affluent de la rivière Trenche, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, dans la région administrative de Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Botanique 
 Bonhomme, nom communément donné à la Molène Bouillon-blanc (Verbascum thapsus L.)
 Bonhomme, nom communément donné à la narcisse jaune (Narcissus pseudonarcissus)

Culture 
 Bonhomme allumette
 Bonhomme Carnaval
 Bonhomme Sept Heures

Titres 
 Bonhomme, une comédie dramatique française de Marion Vernoux, sortie en 2018
 Capitaine Bonhomme et Le Zoo du Capitaine Bonhomme, des émissions de télévision québécoises pour la jeunesse
 
 Monsieur Bonhomme, une série de livres
 P'tit-Bonhomme, un roman de Jules Verne
 Monsieur Bonhomme et les Incendiaires, une pièce de théâtre

Gastronomie 
 Bonhomme de pain d'épices
 Bonhomme de Saint-Nicolas
 Bonhomme, un autre nom de Gâteau de Verviers, une spécialité pâtissière de la ville de Verviers et de sa région

Référence 

Patronyme français